Magyar Filmdíj a legjobb jelmeztervezőnek (játékfilm), magyar filmművészeti díj nagyjátékfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb jelmeztervezőnek (tévéfilm), magyar filmművészeti díj tévéfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb jelmeztervezőnek (televíziós sorozat), magyar filmművészeti díj televíziós sorozat kategóriában